Метеорит — тверде тіло космічного походження, що впало на поверхню Землі.
 Метеорит — острів у Гренландії.
 «Метеорит» — самохідна реактивна установка для розмінування.